11-я Ша́хта — район в Правобережном округе города Липецка. Расположен северо-западнее Липецка в 1,5 км от 10-й Шахты.

Посёлок был построен для рабочих 11-й шахты (ныне не действует), что и отражено в названии.

В центре 11-й Шахты — небольшая пересохшая речка.

До селения можно добраться по трассе от Лебедянского шоссе.

Сейчас на территории 11-й Шахты находится военный аэродром; жилых поселений там нет.

Населённые пункты по алфавиту
Правобережный округ Липецка
Микрорайоны Липецка